von Bezold är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Albert von Bezold (1836–1868), tysk fysiolog
 Friedrich von Bezold (1848–1928), tysk historiker
 Gustav von Bezold (1848–1934), tysk konstvetare
 Oskar von Bezold (1874–1934), preussisk ämbetsman
 Wilhelm von Bezold (1837–1907), tysk fysiker och meteorolog

Se även 
 Bezold

Tyska efternamn